Mühlgasse steht für:
 Mühlgasse (Heilsbronn), siehe Liste der Baudenkmäler in Heilsbronn
 Mühlgasse (Weil der Stadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weil der Stadt

Siehe auch:
 Mühlendamm
 Mühlengasse
 Mühlenstraße
 Mühlenweg